Дюгазо́н () — французская театральная династия:
  (нас. имя Пьер-Антуан Гурго; 1706—1774) — актёр, отец драматурга Дюгазона и актрисы Розы Вестрис. 
 Дюгазон (наст. имя Жан-Анри Гурго; 1743—1809) — французский актёр и драматург. 
 Г-жа Дюгазон (урожд. Луиза Лефевр; 1755—1821) — оперная певица (меццо-сопрано), супруга Дюгазона-сына.
 Дюгазон, Гюстав (1782—1826) — композитор и педагог, сын предыдущих.